Арбанаси могу бити:

 Арбанаси (народ), старији назив за Албанце у српском језику
 , заједница у задарском региону, албанског порекла
 , предграђе Задра, Хрватска
 Арбанаси (Рудо), село у општини Рудо, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Арбанаси (Велико Трново), село у општини Велико Трново, Бугарска

Види још 

 Арбанас, вишезначна одредница
 Арбанаши, вишезначна одредница